Чемпионат Испании по футболу 1969/1970 — 39-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 6-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 567 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Мальорка» — «Гранада»  — 4:6 (9-й тур, 9 ноября 1969 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Гранада» — «Реал Сосьедад»  — 0:3 (18-й тур, 11 января 1970 года)
 «Мальорка» — «Валенсия»  — 0:3 (6-й тур, 19 октября 1969 года)
 «Сабадель» — «Понтеведра»  — 1:4 (25-й тур, 15 марта 1970 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Реал Мадрид»  — 5:0 (21-й тур, 1 февраля 1970 года)
 «Атлетико» — «Гранада»  — 5:0 (21-й тур, 1 февраля 1970 года)
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»  — 5:0 (18-й тур, 11 января 1970 года)
 «Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»  — 5:0 (26-й тур, 22 марта 1970 года)
 «Реал Сосьедад» — «Сарагоса»  — 5:0 (19-й тур, 18 января 1970 года)
 «Эльче» — «Севилья»  — 5:0 (8-й тур, 2 ноября 1969 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1970
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1969 году
Спорт в Испании в 1970 году